Las Lomas – CDP statunitense in California
Las Lomas – CDP statunitense in Texas
Las Lomas – comune di Panama nella provincia di Chiriquí
Las Lomas – comune di Panama nella provincia di Coclé